The Haunting (pel·lícula de 1963), pel·lícula britànica dirigida per Robert Wise, estrenada el 1963.
 The Haunting (La casa infernal), pel·lícula estatunidenca dirigida per Jan de Bont, estrenada el 1999.
 The Haunting of Molly Hartley, pel·lícula de terror estatunidenca de Mickey Lidell estrenada el 2008.
 The Haunting (sèrie de televisió), sèrie de televisió estatunidenca de 2018, creada per Mike Flanagan.